Малин Эк (; род. 18 апреля 1945, Мальмё) — шведская актриса театра и кино, единственная троекратная обладательница премии «Золотой жук» за лучшую женскую роль.

Биография 
Родилась в семье актёра Андерса Эка и хореографа Биргит Кульберг.

Училась в Стокгольмской театральной школе с 1965 по 1968 год, по окончании получила приглашение в труппу Королевского драматического театра. Дебютировала в спектакле «Алиса в Стране Чудес» (1968).

В 1982 году ушла из Королевского драматического театра в Стокгольмский городской театр (театр Unga Klara), где играла в спектакле Dans med nästan. Спектакль поставил брат Малин, Матс Эк, а одну из ролей исполнил другой брат, Никлас Эк. Также была занята в спектаклях En ren flicka, Hitlers barndom, I Lusthuset, Stormen, Mirad — En pojke från Bosnien, Måsen, Det allra viktigaste и Livet en dröm.

Также играла в театре Орион, где участвовала в спектаклях På Malta и Johanna.

В 2012 году вернулась в Королевский драматический театр, одни из последних её работ — роли в спектаклях Drömmen om Herrön - Killinggänget på Dramaten, Slott i Sverige, Den lilla Sjöjungfrun, En egen ö, Tjuvar, Spöksonaten, Till Damaskus, Chéri и De oskyldiga.

Кино 
Известность как киноактриса получила благодаря роли в фильме Ингмара Бергмана Ett drömspel (1970). В 1982 году сыграла роль Герд в дебютном фильме режиссёра Сюзанны Остен Mamma, что принесло актрисе первую награду «Золотой жук». Критики особо отмечали большой вклад разносторонне талантливой актрисы в успех фильма. В 1985 году она снова удостоилась этой премии за роль Клары в триллере Хассе Альфредсона Falsk som vatten. Третий «Золотой жук» был ей присуждён в 1990 году за роль Ливии Биркман в ещё одном фильме режиссёра Сюзанны Остин Skyddsängeln. За этот же фильм она была номинирована на премию Европейской киноакадемии 1990 года.

Семья 
 Брат — балетный танцор Никлас Эк.
 Брат-близнец — режиссёр Матс Эк.
 Дочь — актриса Элин Клинга.

Награды и премии 
 1983 — премия «Золотой жук» лучшей актрисе за роль Герд в фильме Mamma;
 1985 — премия «Золотой жук» лучшей актрисе за роль Клары в фильме Falsk som vatten;
 1990 — премия «Золотой жук» лучшей актрисе за роль Ливии Биркман в фильме Skyddsängeln;
 1997 — премия Карла Окермарка Шведской академии;
 2010 — премия О’Нила.

Фильмография 
 1969 — «Страсть»
 1974 — En skugga (телефильм)
 1975 — Figaros bröllop (телефильм)
 1979 — Barnförbjudet
 1980 — Barnens ö
 1982 — Mamma
 1985 — Falsk som vatten
 1986 — Bröderna Mozart
 1990 — Skyddsängeln
 1992 — Söndagsbarn
 1993 — Hemresa (телефильм)
 1996 — Bengbulan
 2006 — Wellkåmm to Verona
 2008 — Majken

Избранные театральные работы

Примечания

Ссылки 
 
 Малин Эк на сайте Королевского драматического театра 
 Малин Эк на сайте в Стокгольмского городского театра 

Эк (династия)